F79 peut faire référence à :

 HMS Portland (F79), une frégate de la classe Duke de la Royal Navy ;
 Retard mental, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres